Religie teocentryczne, zwane też religiami profetycznymi lub religiami Zachodu. Należą do nich islam, judaizm i chrześcijaństwo. Punktem wyjścia w tych religiach jest wiara w Boga osobowego. Uważa się, iż Bóg pierwszy wychodzi do człowieka. Bóg pojęty jest jako osoba, ktoś odległy, lecz równocześnie bliski. W religiach Zachodu dogmaty wiary są sformułowane w sposób jasny. Człowiek jest pojęty jako związek duszy i ciała. Spojrzenie na świat jest bardzo optymistyczne - nastąpi odnowa świata (zbawienie). W tych religiach występuje także ktoś taki jak pośrednik, prorok, który zgodnie z aksjomatem wiary objawia orędzie Boga.

Zobacz też 
 religie kosmocentryczne
 religia

Bibliografia 
 Ks. J. Górski, Spotkanie z religiami, Katowice 2007.

Religia